Pinga (mitologia) — deusa inuit da fertilidade
Cachaça — popularmente referida como pinga, no Brasil
Vinho —  popularmente referida como pinga, em Portugal

Futebolistas 
Pinga (futebolista) (1965) — zagueiro do Internacional e do Corinthians
José Lázaro Robles (1924 – 1996) — meia do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira
André Luciano da Silva (1981) — meia do Torino (Itália) e Internacional
Airton Raul de Andrade (1953 – 2007) — lateral-direito do Figueirense

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de esportes